Camenisch ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Camenisch (* 1978), Schweizer Schriftsteller
 Carl Camenisch (1874–1956), Schweizer reformierter Pfarrer und Historiker
 Christine Camenisch (1956), Schweizer Künstlerin
 Emil Camenisch (1874–1958), Schweizer reformierter Pfarrer und Kirchenhistoriker
 Luigi Camenisch (1919–2011), Schweizer Architekt
 Marco Camenisch (* 1952), Schweizer Ökoterrorist
 Nina Camenisch (1826–1912), Schweizer Dichterin und Schriftstellerin
 Paul Camenisch (1893–1970), Schweizer Architekt, Zeichner und Maler
 Reto Camenisch (* 1958), Schweizer Fotograf
 Richard Camenisch (1837–1904), Schweizer Anwalt und Politiker